А́нна () — небольшой род семейства Геснериевые (), включающий в себя 3 вида. Полукустарник.

Этимология названия 
Название рода происходит от библейского женского имени Анна, что в переводе с древнееврейского означает «грациозная, очаровательная». Остаётся невыясненым, назвал ли Ф. Пеллегрен это растение, исходя из его внешних черт, или же оно названо в честь женщины, носившей это имя.

Ботаническое описание 
Многолетние полукустарники. Стебель короткий, с мочковатым корнем. Листья супротивные, черешковые, пластинка яйцевидная, на верхушке острые, в основании клиновидные, цельнокрайные или пильчатые.
 
Соцветия цимозные пазушные, малоцветковые, поникающие. Чашелистики свободные, равные. Венчик трубчатый, широкий, с вентральным вздутием ближе к отгибу, отгиб двугубый; адаксиальная губа 2-лопастная и короче абаксиальной 3-лопастной; лопасти отгиба тупые или округлые.

тычинок 4; прикреплены в средней части трубки венчика; соединены попарно пыльниками; пыльники прикреплены основанием; раскрываются по продольным бороздкам; имеются стаминодии. Нектарник кольцевой. Завязь линейная, рыльце дискообразное, цельное.

Плод прямой, линейный, гораздо длиннее, чем чашечка, локулицидный. Семена с шиловидным придатком с обоих концов.

Ареал и местообитание 
Китай: Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси, Сычуань; Северный Вьетнам. Наземное растение, растет в лесах, образ жизни малоизучен.

Виды 

По информации базы данных The Plant List, род включает 3 вида:

Примечания

Литература 
 Иванина Л. И. Семейство геснериевые (Gesneriaceae) // Жизнь растений: в 6 тт. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 436—439.

Ссылки 
 Анна, — A. Weber & L. E. Skog, The Genera of Gesneriaceae. — 2007.

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения
Флора Азии